Космос ( – порядок)
 Космос — всесвіт

Астрофізика 
  — російсько-американський проект по запуску космічного апарату, що рухається за принципом сонячного вітрила (скасований)
 Космос (сімейство ракет-носіїв) — серія радянських/російських ракет-носіїв
  — серія радянських/російських штучних супутників

Ботаніка 
 Cosmos — космея, рід однорічних та багаторічних трав'янистих рослин родини .

Населені пункти 
 Космос (Міннесота)
  — район в Ріо-де-Жанейро
  — село в Північно-Західній провінції Південно-Африканської Республіки
  — невключена територія штату Вашингтон
 Космос — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область, Казахстан

Фільми та Телебачення

Фільми 
  — канадський драматичний фільм
  — турецько-болгарський драматичний фільм
 Космос (фільм, 2015) — франко-португальський драматичний фільм

Телебачення 
  — грецький телеканал
  — японське шоу
 Космос: персональна подорож (1980) — документальний, науково-популярний серіал Карла Сагана
 Космос: подорож у просторі та часі (2014) — сиквел до Космос: персональна подорож

Ігри

Вигадані персонажі

Книги

Фантастика 
  — 17-серійний роман, опублікований в Science Fiction Digest (пізніше Fantasy Magazine) в 1933—1934 роках
  (1965) — роман Вітольда Ґомбровича

Науково-популярна література 
  (1845)
 Космос (книга) (1980) — книга Карла Сагана
 The Kosmos Trilogy — серія філософських книг

Періодичні видання 
  — науковий журнал Національної академії наук Сингапуру
  — австралійський науковий журнал
 Cosmos: A Journal of Emerging Issues (1990) — публікації приватного соціального клубу  у Вашингтоні, округ Колумбія.

Музика

Класична

Виконавці 
 Cosmos — латвійський а капельний музичний гурт
 Cosmos — Хауз проект діджея 
 Cosmos — японський Jazz fusion гурт за участю Мацуї Кейко
 Cosmos— японський музичний дует за участю Sachiko M та

Альбоми 
  — дев'ятий студійний альбом японської рок-групи Buck-Tick.
  (1971) — альбом 
  (1977) — альбом американського джазового музиканта під псевдонімом Сан Ра
  (1977) — альбом 
  (2007) — дебютний альбом рок-проекту 
  (2004) — перший повноцінний альбом дуету 
 Kosmos (1978) — альбом Томіта Ісао

Композиції 
 Cosmos — пісня японського гурту An Cafe
 Cosmos (1995) — сингл Вілла Серджента

Компанії 
 «Космос» — назва кількох видавництв
 Cosmos Holidays — незалежний тур оператор у Великій Британії
  — норвезька суднобудівна компанія
  — видавничий дім, Штутгарт, Німеччина
  — російська авіалінія
  — американська нафтова компанія

Заклади (організації) 
 «Космос» — кінотеатр в Івано-Франківську
  — музей в Ярославській області, присвячений Валентині Терешковій
 Космос (готель, Москва) — готельний комплекс в Москві
  — кіноконцертний театр в Єкатеринбурзі
 Космос (кінотеатр, Москва) — кінотеатр в Москві
 Космос (кінотеатр, Омськ)
 Космос (кінотеатр, Рибінськ) — кінотеатр в Рибінську

Інформатика 
 
 
 COS/MOS — сімейство інтегральних схем
 COSMOS — пакет програмного забезпечення для молекулярного моделювання
 Cosmos — розробник баз даних на основі

Спорт 
 Нью-Йорк Космос (1970–1985) — американський футбольний клуб в Нью-Йорку
 Нью-Йорк Космос (2010) — американський футбольний клуб в Нью-Йорку
  — південно-африканський футбольний клуб із [[]Йоганнесбург]а
  — південно-африканський футбольний клуб із 
 Космос — футбольний клуб із Серравалле, Сан-Марино
 «Космос» — український футбольний клуб з міста Павлограда Дніпропетровської області
 Нива-Космос — український футбольний клуб з міста Миронівка Київської області

Інше 
  — медичне дослідження ризиків для здоров'я використанням мобільних телефонів
 
 
  — гідрографічне судно
 Космос (станція) — залізнична станція Павелецького напрямку Московської залізниці Московська залізниці
 Космос (мова) — одна із міжнародних штучних мов
  — сметанний торт з глазур'ю
  — хмарочос в Мадриді (Іспанія)
 Космос (сигарети) — сигарети в СРСР

Див. також

Примітки